Національний дивізіон Молдови 2009—2010 — 19-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул вдесяте поспіль здобув Шериф.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Дачія взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як фіналіст Кубку Молдови 2009—2010.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на soccerway 

2009—2010
Молдова
Молдова